Neumann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Henri François Neumann
 Oscar Rudolph Neumann
 Rudolf Otto Neumann